Jean Bouchaud ist der Name folgender Personen:

* Jean Bouchaud (Maler) (1891–1977), französischer Maler
 Jean Bouchaud (Schauspieler) (* 1936), französischer Schauspieler und Drehbuchautor